Mande kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mande, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Mande, administrativ by, Jawa Barat,

Nederländerna 

 Mander (ort i Nederländerna), Overijssel, Gemeente Tubbergen,

Spanien 

 Río Mandeo, vattendrag, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar